It's Over (Electric Light Orchestra)
It's Over (Jesse McCartney)
It's Over (Level 42)
It's Over (Roy Orbison)
It's Over (Squeeze)